La novia – brano musicale scritto da Joaquin Prieto e interpretato da vari artisti
La novia – film del 1955 diretto da Alberto D'Aversa
La novia – film del 1962 diretto da Ernesto Arancibia
La novia – film del 2015 diretto da Paula Ortiz